Ovčáry kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ovčáry (ort i Tjeckien, lat 50,25, long 14,61), Mellersta Böhmen, 
 Ovčáry (ort i Tjeckien, lat 50,06, long 15,24), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar